

Пенґув — село в гміні Оборники-Шльонські Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пенґув — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства